

Personnalités 

 Eugène Veuillot (1818-1905), journaliste français ;
 François Veuillot (1870-1952), journaliste français ;
 Louis Veuillot (1813-1883), journaliste et écrivain français, directeur de L'Univers ; 
 Pierre Veuillot (1859-1907), journaliste français ;
 Pierre Veuillot (1913-1968), cardinal français, archevêque de Paris.